Для азиатской серии, смотрите GP2 Asia в сезоне 2008/09.

Сезон 2009 GP2 является пятым сезоном серии GP2. Сезон состоит из 10 этапов по две гонки в каждом, начался 9 мая на трассе Каталунья и завершится 20 сентября на автодроме Алгарве. Португальская трасса впервые примет уик-энд GP2 и будет единственной новой трассой. Также возвращается Нюрбургринг на замену Хоккенхаймринга, в качестве места проведения Гран-при Германии. Действующий чемпион Джорджо Пантано не будет защищать свой титул, вице-чемпион Бруно Сенна также не вернётся в 2009.

Команды и пилоты

Переходы пилотов 
 Смена команды
 Альберто Валерио: Durango → Piquet GP
 Хавьер Вилья : Racing Engineering → Super Nova Racing
 Ромен Грожан: ART Grand Prix → Barwa Addax Team
 Лукас Ди Грасси: Barwa International Campos Team → Fat Burner Racing Engineering
 Пастор Мальдонадо: Piquet Sports → ART Grand Prix
 Диего Нуньес: David Price Racing → iSport International
 Альвару Паренте: Super Nova Racing → Ocean Racing Technology
 Рольдан Родригес: FMS International → Piquet GP
 Лука Филиппи: Trust Team Arden → Super Nova Racing
 Андреас Цубер: Piquet Sports → FMSI/PartyPokerRacing.com Scuderia Coloni
 Карун Чандхок: iSport International → Ocean Racing Technology

 Появление/Возвращение в GP2
 Гидо ван дер Гарде: Мировая Серия Рено (Tech 1 Racing) → iSport International
 Родольфо Гонсалес: Евросерия Формулы-3 (Carlin Motorsport) → Trident Racing
 Дани Клос: Евросерия Формулы-3 (Prema Powerteam) → Fat Burner Racing Engineering
 Эдоардо Мортара: Евросерия Формулы-3 (Signature-Plus) → Telmex Arden International
 Нельсон Панчьятичи: Испанская Формула-3 (Hache International) → Durango
 Франк Перера: Суперлига Формула (Рома) → David Price Racing
 Серхио Перес: Британская Формула-3 (T-Sport) → Telmex Arden International
 Луис Разия: Евросерия 3000 (ELK Motorsport) → FMSI/PartyPokerRacing.com Scuderia Coloni
 Давиде Ригон: Суперлига Формула (Бэйцзин Гоань) → Trident Racing
 Рикардо Тейксейра Британская Формула-3 (Ultimate Motorsport) → Trident Racing
 Нико Хюлькенберг: Евросерия Формулы-3 (ART Grand Prix) → ART Grand Prix

 Уход из GP2
 Марко Асмер: FMS International → тест-пилот серии Суперлига Формула
 Кристиан Баккеруд: Super Nova Racing → Deutsche Tourenwagen Masters (Futurecom-TME)
 Себастьен Буэми: Trust Team Arden → Формула-1 (Scuderia Toro Rosso)
 Адриан Вальес: BCN Competición → Мировая Серия Рено (Epsilon Euskadi)
 Майк Конвей: Trident Racing → IRL IndyCar (Dreyer & Reinbold Racing)
 Милош Павлович: BCN Competición → ФИА Формула-2
 Джорджо Пантано: Racing Engineering → Суперлига Формула (Милан
 Бруно Сенна: iSport International → Серия Ле-Ман (Team Oreca Matmut AIM)
 Энди Соучек: Super Nova Racing → ФИА Формула-2
 Тун Хопинь: Trident Racing → А1 Гран-при (Китай)
 Карлос Яконелли: BCN Competitión → ФИА Формула-2
 Виталий Петров:Barwa Addax Team → Формула-1

 Перемены по ходу сезона среди пилотов
 После четвёртого этапа Джакомо Ричи заменил Франк Перера.
 Давиде Ригон пропустил пятый этап из спонсорских проблем. Его заменял Родольфо Гонсалес
 Давиде Вальсекки покинул команду Durango и объявил об этом 11 августа 2009 Итальянец перешёл в команду Barwa Addax, после того как оттуда ушёл Ромен Грожан в команду «Формулы-1» — «Renault».. А самого Вальсекки заменил подданный Монако — Стефано Колетти.

 Перемены по ходу сезона среди команд
 Команда Fisichella Motor Sport была переименована в PartyPokerRacing.com Scuderia Coloni после продаж прав на имя Джанкарло Физикеллой.

Расписание сезона 2009 
Календарь 2009 был анонсирован 16 декабря 2008 года. Финальный этап чемпионата будет первой гонкой GP2 на автодроме Алгарве.

Результаты

Личный зачёт

Командный зачёт 

 Обладатели поул-позиции выделены жирным шрифтом; обладатель поула в субботней гонке награждается 2 очками, а обладателю поула в воскресном спринте очков не дается.
 Гонщики показавшие быстрейший круг выделены курсивом; зарабатывают одно очко, если они классифицированы в топ-10.
 Гонщики не финишировавшие, но классифицированные отмечены †.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт GP2
 Официальный блог GP2

Сезоны основного чемпионата GP2